Candirejo (Bawang)
 Candirejo (Borobudur)
 Candirejo (Loceret)
 Candirejo (Magetan)
 Candirejo (Mojotengah)
 Candirejo (Pasir Penyu)
 Candirejo (Ponggok)
 Candirejo (Semanu)
 Candirejo (Tuntang)
 Candirejo (Ungaran Barat)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing